Telemachus steht für:

 die lateinische Schreibweise für Telemachos
 ein Märtyrer zu Beginn des 5. Jahrhunderts (siehe Telemachus (Märtyrer))
 einen Asteroid aus der Gruppe der Jupiter-Trojaner, siehe (15913) Telemachus
 den Namen zweier Schiffe der Royal Navy, siehe HMS Telemachus